

Селайн — місто, штат Мічиган
 Селайн — селище, штат Луїзіана

Див. також 
 Салін